Kunie Kitamoto (Nara, 18 de setembro de 1981 é um futebolista profissional japonês, zagueiro central, milita no Vissel Kobe.

Carreira 
Kunie Kitamoto começou a carreira no Vissel Kobe, desde 2000.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe